Frontone (Marche), een gemeente in de Italiaanse provincie Pesaro-Urbino
Frontone (Piëmont), een gemeente in de Italiaanse provincie Turijn